

Geografia
 Linea Durand – confine tra Afghanistan e Pakistan

 Stati Uniti d'America
 Durand – villaggio della Contea di Winnebago, Illinois
 Durand – area non incorporata della Contea di Meriwether, Georgia
 Durand – area non incorporata della Contea di Woodson, Kansas
 Durand – città della Contea di Shiawassee, Michigan
 Durand – area non incorporata della Contea di Greensville, Virginia
 Durand – capoluogo della Contea di Pepin, Wisconsin

 Svizzera
 Mont Durand – montagna del Canton Vallese

 Italia
 Cima Durand – montagna delle Alpi Liguri

Persone

Durand
 Alain Durand (1946) – ex cestista francese
 Charles Émile Auguste Durand, detto Carolus-Duran (1837-1917) – pittore francese
 Étienne Durand (...–...) – tennista francese
 Flavia Durand (1635-1715) – pittrice italiana di origine francese
 Gilbert Durand (1921-2012) – antropologo e saggista francese
 Guillaume Durand, italianizzato in Guglielmo Durante (1230-1296) – vescovo cattolico francese
 Jacky Durand (1967) – ex ciclista su strada francese
 Jacques Louis Durand (1817-1871) – operaio francese, personalità della Comune dei Parigi
 Jean Durand (1882-1946) – regista e sceneggiatore francese
 Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834) – architetto e teorico dell'architettura francese
 Jean-Philippe Durand (1960) – ex calciatore francese
 José Durand Laguna (1895-1965) – allenatore di calcio e calciatore argentino
 Johann Durand (1981) – calciatore francese
 Kevin Durand (1974) – attore canadese
 Marguerite Durand (1864-1936) – giornalista francese
 Martín Durand (1976) – rugbista a 15 argentino
 Maxime Durand – religioso e politico italiano
 Mortimer Durand (1850-1924) – diplomatico e scrittore britannico
 Omara Durand – atleta paralimpica cubana
 Paul Durand (1988) – giocatore di football americano francese
 Pierre Durand (1955) – ex cavaliere francese
 Pierre Durand (1766-1822) – imprenditore britannico
 Richard Durand (1976) – disc jockey e produttore discografico olandese

Cognomi composti
 Alfred Durand-Claye (1841-1888) – ingegnere francese
 Asher Brown Durand (1796-1886) – pittore statunitense
 Jean-Baptiste Henri Durand-Brager (1814-1879) – pittore, incisore e fotografo francese
 Martino Durand Varese (1990) – hockeista su ghiaccio italiano
 Paul Durand-Ruel (1831-1922) – imprenditore francese

Pagine correlate 
Luigi Durand de la Penne (disambigua)
Raymond Durand